Сан Педро и Сан Пабло Ајутла има више значења:

 Општина Сан Педро и Сан Пабло Ајутла (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро и Сан Пабло Ајутла (Сан Педро и Сан Пабло Ајутла, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику